Кереит:
 Кереиты — союз монголоязычных племён, обитавших на современных территориях Забайкалья и Монголии в X—XIII веках.
 Кереит — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Коммунарное (до 1948 года — Кереит) — село в Раздольненском районе Крыма.